Ben Hendriks (zanger), Nederlands volkszanger 
Ben Hendriks (voetballer), Nederlands voetballer en trainer van PEC Zwolle